Это статья о животном; о повести см.: «Кинули».

Ки́нули (20 апреля 1935, Московский зоопарк — 1945, там же) — самая известная львица в истории Московского зоопарка и знаменитая воспитанница руководительницы площадки молодняка писательницы Веры Чаплиной. Героиня одноименной повести.

Биография 
От неё отказалась мать (отсюда — кличка, придуманная Чаплиной), и львёнок должен был погибнуть. В зоопарке в тот момент не было условий для выхаживания львёнка, и Чаплина решилась взять Кинули к себе домой, в комнату коммунальной квартиры дома № 16 по Большой Дмитровке. Этот уникальный эксперимент (за много лет до Берберовых) продолжался с конца апреля 1935 года по май 1936 года, когда годовалую львицу перевезли обратно в зоопарк. Для выкармливания Кинули Вера Чаплина взяла из зоопарка домой шотландскую овчарку Пери, и, хотя молока у собаки в это время не было, она согревала и вылизывала львенка и стала для него «приемной матерью». Кинули настолько привязалась к Пери, что в зоопарке их разместили вместе, и это сгладило непростую психологическую адаптацию совершенно ручной домашней львицы в непривычной обстановке вольера. Кроме того, в первое лето Кинули и Пери жили в специально оборудованном для них домике на территории Площадки молодняка, чтобы львица могла как можно чаще видеть свою воспитательницу. Осенью, когда Вера Чаплина отсутствовала в зоопарке несколько недель, Кинули регулярно навещали муж и брат писательницы.

И все же переход к обычной зоопарковской жизни оказался для Кинули очень длительным. В ноябре 1936 года «Вечерняя Москва» сообщала: «Крупные хищники зоопарка уже переехали на зимние квартиры. 30 октября поле капитального ремонта открылось зимнее помещение львов, тигров, леопардов и других зверей. Нет там только «Кинули». Молодая львица, выросшая на квартире В. В. Чаплиной, не хочет жить в клетке. Ее пробовали приучать — ничего не вышло. Попадая в непривычные условия, «Кинули» проявляла нервозность и часто объявляла «голодовку». Пришлось на зиму отвести львице обыкновенную жилую комнату. Зимняя квартира «Кинули» находится на втором этаже павильона «попугайник». В комнате тепло, здесь — центральное отопление, пол устлан линолеумом. Посетители зоопарка до весны не смогут увидеть львицы, так как комната совершенно не приспособлена для показа хищника…». Летом Кинули и Пери опять размещали в отдельном загоне с домиком при площадке молодняка. И лишь осенью 1938 года львицу перевели в обычные для всех хищников зоопарка условия: «…Молодой львице “Кинули”, выросшей на квартире научного сотрудника зоопарка тов. Чаплиной, уже 3 ½ года. В прошлые годы зимой посетители не имели доступа к ней: непривыкшую к клетке львицу держали в жилом помещении. Сейчас “Кинули” впервые перевели в клетку львятника. Вместе с львицей находится ее бывшая “кормилица” — собака “Пери”...».

Во время пребывания в коммунальной квартире Кинули перенесла тяжёлое заболевание, нервную чуму, и помощь большинства жильцов квартиры помогла Чаплиной выходить и поставить на ноги столь необычную пациентку. О воспитании, болезни и приключениях Кинули писали газеты и снимались фильмы, её снимали известные фотографы (М. Марков-Гринберг, Э. Евзерихин, С. Гурарий), необычное имя львицы знали по всей стране и за рубежом. Читатели присылали Кинули многочисленные письма, а конверты нередко подписывали так: «Московский зоопарк, Кинули Чаплиной». В декабре 1935 г. американская «The Christian Science Monitor» публикует статью о Вере Чаплиной и Кинули: «Lions and Lambs in Moscow», в марте 1939 года в парижской газете «Ce Soir» выходит статья Чаплиной «Мой друг Кинули. Львица, которую я воспитала». Вера Чаплина написала о ней документальную повесть «Кинули», многократно изданную в Советском Союзе и переведённую на многие иностранные языки.

Во время Великой Отечественной войны Вера Чаплина уехала с частью животных Московского зоопарка в эвакуацию в Свердловск. Кинули оставалась в Москве. В конце сентября 1941 года «Вечерняя Москва» сообщала: «…львица “Кинули” и ее бывшая кормилица “Пери” демонстрируются в своей постоянной клетке в львятнике…». Но через некоторое время Пери умерла, и Кинули осталась одна. В 1943 году Чаплина вернулась из эвакуации в Московский зоопарк, и произошла ее встреча с львицей — она ярко описана в повести «Кинули». В самом конце войны, в 1945 году, Кинули погибла из-за трагической случайности, обстоятельства которой остались неизвестными — Чаплина была очень расстроена её смертью и поэтому до конца жизни отказывалась что-либо публично говорить об этом (было установлено лишь то, что смерть Кинули произошла в тот день, когда сама Чаплина в зоопарке отсутствовала).

Избранная фильмография 
 «Кинули» — научно-популярный фильм, 1 часть. Мостехфильм, 1935, режиссёр Борис Павлов, сценарист Вера Чаплина, оператор Андрей Глазов, музыкальное оформление Г. Березовский
 «Кинули дома у Чаплиной» — фрагмент сборника «Совкиножурнал» № 16, 1936 г., режиссёр Л. И. Степанова (съемки начала марта 1936 г. в комнате коммунальной квартиры, где львица жила в семье Чаплиной)
 «Как вырастили львёнка без матери» — диафильм, 45 кадров. Фабрика № 5 треста Союзтехфильм, 1936 г., составители В. С. Арнольд, В. В. Чаплина
 «Проказы Кинули» — диафильм, 45 кадров. Фабрика № 5 треста Союзтехфильм, 1936 г., составители В. С. Арнольд, В. В. Чаплина

Примечания

Литература 
 Чаплина В. В.. Мои воспитанники (Рассказы. В 2-х томах. т. 1), издательство Дрофа, М., 2001. — С. 14—80.
 Чаплина В. Кинули // Юный натуралист. 1935, № 8. — С. 38—41. (фото: Т. Маят).
 Чаплина В. Кинули // Мурзилка. 1936, № 1. — С. 8—9. (фото: Елизавета Игнатович).
 Чаплина В. Друзья // Пионерская правда. 1943, 21 сентября. (фото Сергей Васин).
 [заметка без названия: о Кинули в комнате коммунальной квартиры] // Правда. 1935, 18 сентября. (фото: Елизавета Игнатович).
 Полякова М. В гостях у Кинули // Пионер Востока. Ташкент. 1935, 15 октября. (фото Иван Воденко).
 [заметка без названия в разделе «Происшествия»: о Кинули и воре]. // Известия. 1936, 15 марта.
 Марк Марков-Гринберг. Кинули // Огонёк. 1936, апрель. — С. 20—21. (фото: Марк Марков-Гринберг).
 Беликова К. Кинули в зоопарке // Юный натуралист. 1936, № 7. — С. 12—15. (фото: Самарий Гурарий).
 Мологин А. Как живется Кинули в зоопарке // Пионерская правда. 1937, 4 января. (фото Павел Воробьев).
 Путеводитель по Московскому зоопарку (под редакцией проф. Б. М. Житкова). М., 1938. — С. 64, 84. (фото: Павел Воробьев).
 Островский Л. В. Зоопарк сегодня. Издательство Московского зоопарка, М., 1939. — С. 9, 10. (фото: Павел Воробьев).
 Венский П. «Киноактеры» из зоопарка. // Вечерняя Москва. 1941, 1 марта.
 Венский П. Львица «Кинули». // Вечерняя Москва. 1943, 28 августа.
 Сосновский И. П. Московский зоопарк. М., 1957. — С. 69, 191.
 Цингер Я. А. Занимательная зоология. М., 1957. — С. 42.
 Мантейфель П. А. Записки натуралиста. М., 1961. — С. 140—141.
 Московский зоопарк (сборник статей). Московский рабочий, М., 1961. — С. 216.
 Герштейн Э. Г. Лишняя любовь. Сцены из московской жизни // Новый Мир. 1993, № 11. — С. 157.
 Московский зоологический парк: к 140-летию со дня основания. Страницы истории. Эллис Лак 2000, М., 2004. — С. 88.
 Тавьев М. Ю. О Вере Чаплиной // Биология. 2014, № 1. — С. 14.
 
 Bess Demaree. Lions and Lambs in Moscow // Christian Science Monitor, Boston. 18.12.1935. — P. 2.
 [заметка без названия: о Кинули на площадке молодняка] // Deutsche Zentral-Zeitung, Moskau. 05.06.1936.

См. также 
 Вера Чаплина
 повесть «Кинули»
 Арго (волк)
 Борец (медведь)
 Кузя (кондор)
 Марьям (медведица)
 Раджи
 Самсон Гамлетович Ленинградов
 Сиротка (тигрица)
 Фрина (орангутан)
 Шанго (слон)

Ссылки 
Фотографии, документы, диафильмы и кинокадры о Кинули из архива Веры Чаплиной:

 Кино: Львица Кинули дома у Веры Чаплиной. 1936
 Диафильм: Как вырастили львенка без матери. 1936
 Диафильм: Проказы Кинули. 1936
 Из дневников Веры Чаплиной о Кинули
 Мандельштам и львенок Кинули
 Прижизненная библиография статей и заметок о львице Кинули в периодике (1935-1945)

Знаменитые львы
Знаменитые животные Московского зоопарка
Животные-актёры